Il giocatore invisibile - romanzo del 1978 di Giuseppe Pontiggia
 Il giocatore invisibile - film del 1985 diretto da Sergio Genni
 Il giocatore invisibile - film del 2016 diretto da Stefano Alpini